Сфорца () — правляча династія в Італії періоду Ренесансу, міланські герцоги.
 Бона Сфорца
 Франческо Сфорца
 Людовіко Сфорца
 Галеаццо Марія Сфорца
 Массіміліано Сфорца
 Чіріако Сфорца
 Джан Галеаацо Сфорца
 Франческо II Сфорца
 Б'янка Сфорца
 Іполіта Марія Сфорца (італ. Ippolita Maria Sforza ; 18 квітня 1446, Кремона — 20 серпня 1484 , Неаполь) — герцогиня Калабрійська.

Сфорца